Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 15. и 16. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранила Кристин Хусонг из Немачке јер прешла у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичарки из 22 земље.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичарки у бацању копља 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имале су следећи пласман на европској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 53,50 метра (КВ), коју су испуниле 13 такмичарки.,,,.
Старт: група А у 12:55, група Б у 14:15.

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године у 19:00.,,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 172, 173 и 174)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре